Нуестра Сењора има више значења:

 Нуестра Сењора (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуестра Сењора (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуестра Сењора (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуестра Сењора (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику